L'edizione 1998 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'AIK.

Capocannoniere del torneo fu Arild Stavrum (Helsingborgs IF), con 18 reti.

Classifica finale

Spareggi salvezza/promozione 
Agli spareggi salvezza/promozione vennero ammesse l'undicesima e la dodicesima classificata in Allsvenskan (Trelleborgs FF e Örgryte IS) e le seconde classificate dei due gironi di Division 1 (Umeå FC e Landskrona BoIS).

Verdetti 
 AIK campione di Svezia 1998.
 BK Häcken e Östers IF retrocesse in Division 1.

Calcio nel 1998
Campionato svedese di calcio